Contea di Chippewa o Chippewa County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Chippewa (Michigan)
 Contea di Chippewa (Minnesota)
 Contea di Chippewa (Wisconsin)